McLaughlin steht für:
 McLaughlin (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 McLaughlin (South Dakota), Stadt im Corson County
 McLaughlin (Automarke), Automarke von General Motors
 McLaughlin Award, Auszeichnung der NCAA
 (2024) McLaughlin, Asteroid des Hauptgürtels

McLaughlin ist der Name folgender geografischer Objekte
 McLaughlin-Kliffs, Kliffs im Palmerland, Antarktika
 McLaughlin Peak, Berg im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Laughlin
 McLoughlin